Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ignacio Truyol che ha battuto in finale Jean-Philippe Fleurian 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian (finale)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Patrik Fredriksson (primo turno)

 Ignacio Truyol (Campione)
 Jérôme Golmard (semifinali)
 Thierry Champion (semifinali)
 Marco Meneschincheri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1996